Charlotte du Royaume-Uni peut faire référence à :
 Charlotte de Hanovre (1766–1828), princesse royale ;
 Charlotte de Galles (1796-1817) ;
 Charlotte de Galles (2015).

Homonymie dynastique